Туркме́нское о́зеро (, Алты́н-Асы́р — «золотой век») — строящийся искусственный водоём на севере Туркмении, расположенный в природной впадине Карашор.

География 
Расположено в природной впадине Карашор, почти на стыке Балканского, Дашогузского и Ахалского велаятов. Соединяется Главным туркменским коллектором и Дашогузским вводом с орошаемыми массивами. Главный коллектор начинается от Главного левобережного коллектора у посёлка Дейнау на востоке страны и целиком расположен в Центральных Каракумах. Его длина 720 км. Дашогузский ввод имеет длину 385 километров и идёт с северо-востока. Он начинается на 57-м километре Озёрного коллектора и продолжается около 140 км до понижения Зенгибаба. От Зенгибаба идёт канал длиной 45 км до древнего русла Узбоя, затем 160 км по этому руслу до Куртыш-Баба, где происходит соединение с Главным туркменским коллектором. От этой точки дренажные воды идут ещё 26 км по руслу Узбоя до его поворота на юг. Отсюда до впадины Карашор идёт 54-километровый подводящий канал в Карашор.

История строительства 
Коллекторно-дренажные воды, которые образовывались в Марыйском, Ахалском и Балканском велаятах, отводились в реку Амударью, Сарыкамышскую впадину и в понижения Каракумской пустыни, при этом затапливались пастбищные земли. В 60-е годы XX века возникло предложение о создании транскаспийского коллектора, который должен был собрать все дренажные воды от Мургабского, Тедженского и других орошаемых массивов, и направить их в Каспийское море.

В 70-х годах был разработан проект сброса этой воды в замкнутую впадину Карашор. Предполагалось поступление её со стороны Ташауза (ныне Дашогуз) в Карашор по Узбою мимо Сарыкамышского озера, а со стороны Чарджоу (ныне Туркменабад) через центр Каракумов должен был проходить главный коллектор длиной 720 км по руслу пра-Амударьи (Унгузские солончаки). Русла Мургаба и Теджена, которые теряются в песках, предполагалось продлить до главного коллектора. Проектировался также коллектор к Карашору со стороны прикопетдагской равнины. В начале 1980-х строительство началось, но затем было свёрнуто из-за распада СССР. Строительство Туркменского озера началось в 2000 году. К 2008 году был построен Дашогузский ввод длиной 385 километров. Также были построены плотина протяжённостью 600 метров и 22-километровая дамба. От места слияния двух коллекторов до впадины Карашор идёт 74-километровое русло. Ведутся работы на подводящих коллекторах — Мургабском, Тедженском, Джарском сбросе. Первая очередь была введена в эксплуатацию в 2009 году.

Строительство рассчитано на три этапа. По завершении строительства второй и третьей очереди в Туркмении будет создана единая дренажная система. Общая протяжённость магистральных и подводящих коллекторов, по которым будут собираться дренажные воды, составит 2654 километра. Длина Туркменского озера составит 103 километра, ширина — 18,6 километра, средняя глубина — 69 метров, ёмкость — 132 км³, площадь — около 2000 км². Предполагается ежегодно отводить в него до 10 км³ коллекторно-дренажных минерализованных вод. Предполагается выводить из северного велаята до 210 м³/с, из Лебапского, Марыйского, Ахалского и Балканского велаятов ещё 240 м³/с. Общая протяжённость магистральных и подводящих коллекторов, по которым будут собираться в озеро промывные воды, составит 2654 км.

В августе 2013 года начался сброс коллекторно-дренажных вод в будущее озеро.

На заполнение озера потребуется 15 лет и 4,5 миллиарда долларов.

Растительный мир 

На обширном пространстве, примыкающем к Туркменскому озеру и руслу его главных коллекторов, проложивших свой маршрут по территории велаятов страны, произрастает около 400 видов высших растений. Многообразие травяного покрова Карашорской впадины и примыкающей к ней территории весной представлено более 150 видами.

Пустынная флора в большинстве своем представлена древесно-кустарниковыми, кустарниковыми и с мелкокустарниковыми растениями. В зонах более благоприятными для роста растений условиями сформировались рощи саксаула, кандыма, эфедра, солянка Рихтера, гребенщик.

Уникальный растительный мир — настоящее украшение пустыни, её подлинное богатство, особенно если учесть высокий уровень сезонной амплитуды температур. В летний зной столбик термометра обычно поднимается до отметки 45-47 °C, песок же раскаляется до опасной для живых организмов шкалы — 80 °C. Чаще всего саксаул произрастает вблизи русл коллекторных протоков. Ярким примером такого биологического симбиоза служат густые заросли карагача высотой до 4-5 м на участках Таримгая, Зенгибаба, Едиховуз и Узыншор (Дашогузский велаят). Около 100 видов растений пустыни Каракумы используются человеком в его хозяйственной деятельности. Наши предки разработали уникальные технологии изготовления различных целебных настоев и отваров, а также смол, масел, волокон. В настоящее время низина Карашор является местом произрастания влаголюбивых травянистых и кустарниковых растений, принесённых сюда коллекторными водами. Они полностью акклиматизировались в обводнённых низинах и в неглубоких поймах, образуя густые заросли речного тростника и гребенщика, служащие надёжным пристанищем для многих видов пернатых. Эти места облюбовали также дикие пустынные коты и кабаны.

Животный мир 

В районе Туркменского озера и вдоль его коллекторов встречаются 250 видов птиц и 50 видов млекопитающих, а в водах водятся 15 видов рыб. Рядом располагается Капланкырский заповедник.

Скопление у истока современных коллекторных протоков дренажных вод обусловило существенное увеличение зеркальной поверхности некоторых водных бассейнов, вобравших в себя новые обводнённые низины и впадины.

Образовавшаяся система больших и малых озёр и прилегающие к ним территории стали местом обитания различных позвоночных животных (рыб, земноводных, птиц и млекопитающих).

Учеными Национального института пустынь, растительного и животного мира проведена работа по исследованию видового разнообразия и распространения позвоночных животных, обитающих в акватории Туркменского озера, Дашогузского и основных его коллекторных протоков и прилегающих к ним территориях. Результаты последних исследований показали, что в настоящее время биоразнообразие экосистемы Туркменского озера и его главных коллекторов представлено 264 видами птиц, 50 видами млекопитающих, 15 видами рыб.

Территория современного Туркменистана, в том числе впадина Карашор и другие естественные понижения, расположены вдоль основных маршрутов сезонного кочевья большинства видов перелётных птиц. Многие пернатые, особенно водно-болотные, облюбовали для кратковременного отдыха русла главных коллекторных протоков Туркменского озера и примыкающие к побережью обводнённые участки земли.

Русла коллекторных протоков служат маршрутом миграции различных рыб, обосновавшихся, по всей вероятности, на сегодняшний день в акватории Туркменского озера. Дашогузская ветка коллекторной системы пролегает через природную впадину Узыншор. За последние 7—8 лет здесь образовался водный бассейн шириной 3—5 и длиной не 25 км. На неглубоком водном шельфе прекрасно акклиматизировались водоросли, служащие благоприятной средой для роста рыбных икринок и мальков. Уже в 2008 году контрольный улов в озере выявлял особо крупные (весом до 500 г) особи промысловой рыбы.

До наполнения природной впадины водой водно-болотные птицы здесь останавливались редко, чаще пролетая над ней. С образованием же полноводной акватории в этих местах останавливаются стаи перелётных птиц. В 2009 году учеными было учтено 40 видов пернатых, в том числе 20 водно-болотных, из которых 9 видов питаются исключительно рыбой. На мелководье останавливаются для кратковременного отдыха перелётные птицы из отрядов Аистообразные, Цаплевые, Ибисовые, Ржанкообразные (ходулочник, белохвостая пигалица, фифи), а также стаи гусей и чаек.

Географически акватория впадины Карашор вместе с озёрами, прилегающими к руслу основных коллекторных протоков, располагается на пересечении миграционных маршрутов многочисленных птичьих стай, совершающих сезонные перелеты в южные края на зимовку и обратно в Сибирь — места весеннего гнездовья. В период массовой миграции 77 видов водно-болотных птиц останавливаются на отдых в обводнённых низинах Зенгибаба и Узыншора. Это позволяет утверждать, что уже в скором времени экосистема Туркменского озера «Алтын асыр» и прилегающих к нему озёр и протоков станет ареалом гусей, лебедей, уток, пеликанов, бакланов, чаек, крачек и других птиц.

Таким образом, ввод в эксплуатацию Туркменского озера способствует распространению на прилегающей к нему территории водно-болотных птиц, десятков новых видов рыб, в том числе промысловых (значит налаживанию разветвлённой сети рыбных хозяйств), земноводных (жаба, озёрная лягушка), а также ярких представителей семейства млекопитающих — дикого кабана и волка. Местность, прилегающая к водным артериям, станет местом обитания для вновь формирующихся популяций джейранов и куланов, будет увеличиваться численность популяции устюртского барана. Дальнейшее успешное освоение региона будет также способствовать распространению синантропных видов позвоночных животных.

Перспективы 
Предполагается, что создание озера позволит предотвратить затопление низин на площади 4060 км². Существует возможность извлекать соли из воды при её очистке и опреснении, которые могут быть ценным сырьём. Также появляются возможности развития рыбного хозяйства.

Критика проекта 
Коллекторно-дренажные воды слабо минерализованы, загрязнены пестицидами и удобрениями. В условиях пустыни испарение значительно преобладает над осадками, это может привести к повышению минерализации воды и постепенной потере биопродуктивности. Половину притока воды в Туркменское озеро должны дать Дарьярлыкский и Озёрный коллекторы, между тем, воды Озёрного коллектора сейчас подпитывают Сарыкамышское озеро, частично находящееся на территории Узбекистана. Это может привести к спорам между Узбекистаном и Туркменией.

Примечания 

Водохранилища Туркменистана
Ахалский велаят
Балканский велаят
Дашогузский велаят
Водные объекты Туркменистана